Pinkney ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold R. Pinkney (1931–2014), US-amerikanischer Wahlkampfmanager
 Bill Pinkney (1925–2007), US-amerikanischer Sänger
 Fayette Pinkney (1948–2009), US-amerikanische Sängerin
 Jerry Pinkney  (1939–2021), US-amerikanischer Illustrator
 William Pinkney (1764–1822), US-amerikanischer Jurist, Diplomat, US-Senator und Justizminister

Siehe auch:
 Pinckney